Petran ist der Name folgender Orte:

 Petran, Gemeinde im albanischen Kreis Përmet, Qark Gjirokastra

Petran ist der Familienname folgender Personen: